River Douglas ist der Name folgender Fließgewässer:

 River Douglas (Irische See), Fluss auf der Isle of Man
 River Douglas (River Ribble), Zufluss des River Ribble in Lancashire, England

Siehe auch:
 Douglas River